Мурена () може да се отнася за:
 Мурена (Muraena), няколко вида риби от едноименно семейство, разред Змиоркоподобни
 Мурена, Когномен на римската фамилия Лицинии в Древен Рим
 Pro Murena, реч на Цицерон от 62 пр.н.е.